Michel kan syfta på:

 Michel (fotbollsspelare) – en spansk fotbollsspelare

Geografi

Mexiko 

 Michel, Jalisco, ort, Hostotipaquillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar